PlanHub est une compagnie canadienne indépendante de télécommunications proposant de comparer les prix des forfaits mobiles, les fournisseurs d’accès internet ainsi que les forfaits TV au Canada.

L’outil créé en 2013 permet de comparer les offres suivant le besoin des utilisateurs. Les utilisateurs via la plateforme peuvent donner leurs avis sur les différents opérateurs canadiens.

PlanHub s’est associé à Protégez-Vous, l’organisme à but non lucratif qui offre des conseils avisés aux consommateurs québécois, pour proposer dans son laboratoire son comparateur de forfait téléphonique et forfait internet 

PlanHub a participé à plusieurs émissions de télévision comme  La Facture de Radio-Canada où les fondateurs allaient à la rencontre de consommateurs canadiens pour leur montrer les économies qu'ils pourraient faire sur leurs différents forfaits. PlanHub a participé à l’émission ça Vaut le Coût diffusée sur Télé-Québec. Ils ont fait l'objet de plusieurs articles de presse dans des grands médias régionaux et nationaux canadiens dont La Presse, Le Devoir, The Globe and Mail, L'Actualité ou bien encore Globalnews

Histoire 

PlanHub a été lancé à Montréal, au Canada, en 2013, sous une autre dénomination Celagora, avec pour objectif initial de permettre de comparer les forfaits de téléphonie mobile offerts dans chaque province canadienne, selon les préférences des consommateurs.

En aout 2014 la société change de dénomination, Celagora devient Planhub.

En 2018, l'outil de recherche s'est élargi pour inclure des comparaisons de forfaits internet proposés au Canada. En 2021, un outil de comparateur de forfaits TV doit faire son apparition sur la plateforme.

La compagnie canadienne compare actuellement plus de  combinaisons de plans de plus de 90 fournisseurs et plus de 5000 avis de consommateurs concernant les opérateurs téléphonique et internet canadiens.

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel

Entreprise ayant son siège au Québec
Site web technologique
Entreprise fondée en 2013